Името Голям извор носят три български села:

 Голям извор (Област Ловеч)
 Голям извор (Област Разград)
 Голям извор (Област Хасково)